Zu den Strecken des Fahrplanfelds 255 (Neuchâtel–Ins–Murten–Courtepin–Fribourg und Kerzers–Murten–Fribourg) siehe:

 Bahnstrecke Bern–Neuenburg (Neuchâtel–Ins–Kerzers)
 Chemin de fer Fribourg–Morat–Anet (Ins–Murten–Courtepin–Fribourg)

200…